Cernik (Brodsko-posavska županija), općina
Cernik (Žumberak)
Cernik (Čavle)

Vidi i:
Dvorac Cernik